

Населені пункти та їхні частини
 Плоскув — село в гміні Сошно Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Плоскув — село в гміні Сарнакі Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Плоскув — село в гміні Злотув Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Плоскув — лісова осада в гміні Сарнакі Лосицького повіту Мазовецького воєводства

Примітки